Loma Linda (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Loma Linda (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Loma Linda East, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Del Sol-Loma Linda, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas